Шрейдерс — фамилия:

 Шрейдерс, Василий Христианович фон — Георгиевский кавалер; премьер-майор; № 778; 26 ноября 1790.
 Шрейдерс, Карл Иванович — Георгиевский кавалер; премьер-майор; № 1119; 26 ноября 1794.

См. также